La competició individual femenina va ser una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de París de 1924. La competició es disputà entre el 13 i el 20 de juliol de 1924 a l'Estadi Olímpic Yves-du-Manoir, amb la participació de 27 tennistes de tretze nacions.

Classificació

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Les Jeux De La VIII Olympiade Paris 1924 - Rapport Officiel  
 Quadre individual femení  a ITF 
 Quadre individual femení  a Sports-Reference 

Femeni Individual
Competicions tennístiques femenines